

Localidades
Haviland (Ohio)
Haviland (Kansas)

Outros
Leptogenys havilandi
Camponotus havilandi

Desambiguações de topônimos